Cyan – album zespołu Three Dog Night z 1973
 Cyan – album zespołu Closterkeller z 1996

Zobacz też 
 cyjan